Falköping kan syfta på:

 Falköpings kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Falköping – en tätort i Västergötland och centralort i Falköpings kommun
 Falköpings stad – en tidigare kommun i Skaraborgs län, före 1620–1970
 Falköpings församling – en församling i Falköpings pastorat i Falköpings och Hökensås kontrakt i Skara stift
 Falköpings distrikt – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
 Falköpings västra socken – en socken i Västergötland
 Falköpings västra landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1934
 Falköpings östra socken – en socken i Västergötland
 Falköpings östra landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Falköpings landsförsamling – en församling i Skara stift –1983
 Falköpings centralstation – en järnvägsstation i Falköping
Falköpings KIK – idrottsklubb i Sverige
IFK Falköping – idrottsförening i Sverige